Le théâtre Daniel-Sorano, qui fait référence à l'acteur français Daniel Sorano peut désigner :
Le théâtre Daniel-Sorano de Vincennes  créé en 1962 puis rebaptisé espace Daniel-Sorano  ;
Le théâtre Sorano de Toulouse créé en 1964 ;
Le théâtre national Daniel-Sorano de Dakar au Sénégal créé en 1965.